Franz Mach ist der Name folgender Personen:

* Franz Mach (Theologe) (1845–1917), böhmisch-österreichischer Schriftsteller und Geistlicher
 Franz Mach (Journalist) (1872–1938), österreichischer Journalist